Ку́рбский — русская фамилия; имеет женскую форму Курбская. Известные носители:
 Курбские — дворянский род.

Персоналии 
 
 Курбский, Владимир Михайлович Чёрный — князь и воевода на службе у московского князя Василия III.
 Курбский, Дмитрий Андреевич (1582—1649) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий упитский.
 Курбский, Михаил Михайлович (?—1546) — князь и воевода на службе у московских князей Василия III и Ивана Грозного.
 Курбский, Роман Фёдорович (?—1506) — князь и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Курбский, Семён Фёдорович (?—1527) — князь и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 
 Курбский, Ян Борис Дмитриевич (ум. 1672) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий, подкоморий и писарь упитский.

Составные фамилии 
 Курбский-Карамыш, Михаил Фёдорович (?—1506) — князь и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.

См. также 
 Курбский район — административно-территориальная единица в составе Ярославской области, существовавшая в 1944—1957 годах.